

Persone 
 Bill Forrester (1957) – nuotatore statunitense
 Billy Forrester (1869–dopo 1892) – calciatore inglese
 Harry Forrester (1991) – calciatore inglese
 James Forrester (1981) – rugbista a 15 e intermediario finanziario britannico
 Jay Forrester (1918-2016) – ingegnere elettrotecnico e informatico statunitense
 Joseph James Forrester (1809-1861) – commerciante di vino
 Maureen Forrester (1930-2010) – contralto canadese
 Patrick Forrester (1957) – astronauta statunitense
 Rhett Forrester (1956-1994) – cantante statunitense
 Viviane Forrester (1925-2013) – scrittrice, saggista e critica letteraria francese

Televisione 
 Eric Forrester – personaggio immaginario della soap opera statunitense Beautiful
 Kristen Forrester – personaggio immaginario della soap opera statunitense Beautiful
 Ridge Forrester – personaggio immaginario della soap opera statunitense Beautiful
 Sheila Forrester – personaggio immaginario della soap opera statunitense Beautiful
 Thomas Forrester – personaggio immaginario della soap opera statunitense Beautiful

Altro 
 Forrester – centro abitato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America
 Effetto Forrester – indica un aumento della variabilità della domanda man mano che ci si allontana dal mercato finale e si risale la catena di fornitura